Il termine "alterazione" deriva dal tardo latino alteratio (alter significa "altro"). La parola può indicare diversi tipi di cambiamento:

 Alterazione – in linguistica, fenomeno per cui un affisso, nel modificare una parola, non ne cambia né la categoria grammaticale né l'ambito denotativo
 Alterazione – in musica, simbolo che, anteposto ad una nota sul pentagramma o scritto nell'armatura di chiave, ne modifica l'altezza
 Alterazione – in geologia, cambiamento fisico o chimico di rocce e sabbia

Altri progetti